Lady Sings the Blues – album di Rebecca Ferguson del 2015
 Lady Sings the Blues – album di Billie Holiday del 1956
 Lady Sings the Blues – brano musicale di Billie Holiday del 1956
 Lady Sings the Blues – autobiografia di Billie Holiday del 1956 scritta insieme a William Dufty
 La signora del blues (Lady Sings the Blues) – film del 1972 diretto da Sidney J. Furie